Ellerton kan syfta på följande:

 Ellerton, East Riding of Yorkshire, ort i England, Storbritannien
 Ellerton-on-Swale, ort i North Yorkshire, England, Storbritannien
 John Ellerton, engelsk psalmdiktare